Pařízek bzw. Parizek ist der Familienname folgender Personen:

 Alexius Vincenz Parizek (1748–1822), tschechischer katholischer Geistlicher und Dominikaner, Pädagoge, Schriftsteller, Musiker und Zeichner
 Dušan David Pařízek (geb. 1971), tschechischer Theaterregisseur, -gründer und -leiter
 Ladislav Mikeš Pařízek (1907–1988), tschechoslowakischer Reisender, Journalist und Schriftsteller
 Oldřich Pařízek (geb. 1972), tschechischer ehemaliger Fußballtorwart
 Radim Pařízek (1953–2021), tschechischer Schlagzeuger und Bandleader der Heavy-Metal-Band Citron (Band)